

Patronyme
 Arie van Vliet (1916-2001), cycliste néerlandais,
 Charl van Vliet (1978-), joueur de rugby à XV sud-africain,
 Don Van Vliet (1941-2010) connu sous le pseudonyme Captain Beefheart, chanteur et peintre américain,
 Hanna van Vliet (1992-), actrice néerlandaise
 Hendrick Cornelisz. van Vliet (1611-1675), peintre néerlandais,
 Jan van Vliet (ca. 1600-1668), graveur néerlandais,
 Leo van Vliet (1955-), coureur cycliste néerlandais,
 Nel van Vliet, (1926-2006), championne olympique de natation néerlandaise, 
 Pierre Van Vliet (1955-), journaliste sportif belge,
 Teun van Vliet (1962-), coureur cycliste néerlandais.

Aussi
 Willem van der Vliet (1584-1642), peintre néerlandais.
 Équipe cycliste Van Vliet-EBH Elshof, équipe néerlandaise.

Homonymie de patronyme